Peoria (grup humà), tribu de parla algonquina, que ocupaven originàriament parts d'Iowa, de Wisconsin, i d'Illinois
 Peoria (Arizona)
 Peoria (Illinois)
 Peoria (Oklahoma)
 Peoria Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 East Peoria, ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 West Peoria, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois